Politi henviser til forskellige artikler:
 Politi – er en myndighed til opretholdelse af lov og orden
 Politiadvokat – er en advokat som arbejder for anklagemyndigheden
 Politiassistent – stillingsbetegnelse
 Politibetjent – stillingsbetegnelse
 Politibil – er et køretøj som er speciel tilpasset for politiets gøremål.
 Politidirektør – stillingsbetegnelse
 Politistation – er et administrativt center for politiet
 Politi og anklagemyndighed – er bemyndiget til at føre straffe- og retssager mod kriminelle
 Politiet – Danmarks politi
 Storbritanniens politi